Сергей Александрович Белов: Белов, Сергей Александрович (1944—2013) — советский баскетболист, советский и российский тренер.
 Белов, Сергей Александрович (род. 1964) — российский сёгист.